АЕГОН Класик 2013 е 32-рото издание на АЕГОН Класик. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Бирмингам, Великобритания от 10 до 16 юни.

Сингъл 
Мелани Уден защитаваше титлата си, но отпада още в първи кръг след загуба от Айла Томлянович.

Даниела Хантухова печели титлата след победа над Дона Векич във финала, 7 – 6(7 – 5), 6 – 4.

Поставени тенисистки 
Първите осем поставени започват направо от втори кръг.

Основна схема

Легенда 
 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Долна половина

Трета част

Четвърта част

Двойки 
Тимеа Бабош и Сие Су-вей са шампионките от АЕГОН Класик 2012, но Бабош решава да не участва в двойковия турнир през 2013 г.

Сие си партинра с Даниела Хантухова, но двойката е принудена да се оттегли в четвъртфиналите, тъй като Сие има проблем с горните дихателни пътища.

Титлата е спечелена от третите поставени в схемата Ашли Барти и Кейси Делакуа, след като австралийската двойка надиграва във финала Кара Блек и Марина Еракович със 7 – 5, 6 – 4.

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Бирмингам Класик